Il singolare del torneo di tennis Morocco Tennis Tour Casablanca 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Galina Voskoboeva che ha battuto in finale Mervana Jugić-Salkić 6(4)-7, 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Patricia Mayr-Achleitner (secondo turno)
 Olivia Sanchez (primo turno)
 Ekaterina Ivanova (primo turno)
 Mădălina Gojnea (primo turno)

 Anna Floris (semifinali)
 Laura Thorpe (primo turno)
 Magda Linette (primo turno)
 Karolína Plíšková (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Morocco Tennis Tour Casablanca 2011